Молодіжний чемпіонат Європи з футболу 2007, кваліфікація — відбірний етап чемпіонату Європи, що відбувся з 12 квітня по 6 вересня 2006.

Попередній раунд 

|}

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9

Група 10

Група 11

Група 12

Група 13

Група 14

Плей-оф 
Матчі пройшли 6 та 7 жовтня, матчі-відповіді 10 та 11 жовтня 2006.

|}

Посилання 
 ЧЄ U-21 на сайті uefa  
 Результати на rsssf.com  

2007
2006 у футболі